В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1974 федерациями соответствующих стран.

Группа 1

ФРГ

Чили

ГДР

Австралия

Группа 2

Бразилия

Югославия

Заир

Шотландия

Группа 3

Уругвай

Нидерланды

Швеция

Болгария

Группа 4

Италия

Гаити

Польша

Аргентина

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1974
1974